Mandalay (stad), een stad in Myanmar
Mandalay (regio), een divisie van Myanmar
Mandalay (gedicht), een gedicht, geschreven door Rudyard Kipling
Mandalay (lied), zangstuk van Bertolt Brecht en Kurt Weill
Mandalay (band), een Britse band
Mandalay (film), een film van Michael Curtiz